Ред-Дир:

 Ред-Дир — город в центральной Альберте (Канада).
 Ред-Дир — река в Канаде, основной приток реки Южный Саскачеван.